Mengin ist der Familienname folgender Personen:

 Charles-August Mengin (1853–1933), französischer Bildhauer und Maler des akademischen Realismus
 Christophe Mengin (* 1968), französischer Radrennfahrer
 Ernst Mengin (1893–1973), deutscher Philologe

Siehe auch:
 Menghin
 Mangin